de Latijnse naam Desiderius (naam)
 Desiderius van Langres, bisschop en martelaar (ca. 4e eeuw)
 Desiderius van Toulouse, graaf van Toulouse (ca. 585)
 Desiderius van Vienne (+607), bisschop van Vienne, geschiedschrijver en martelaar
 Desiderius van Auxerre (+621), bisschop van Auxerre
 Desiderius van Cahors (1e helft 7e eeuw), bisschop van Cahors en staatsman
 Desiderius van Fontenelle (2e helft 7e eeuw), Frankisch monnik en heilige
 Desiderius van de Longobarden (+786), de laatste koning van de Longobarden (756-774)
 Desiderius (circa 1026 - 1087), abt van Monte Cassino (1058-1087), de latere paus Victor III 
 Desiderius van Terwaan, bisschop van Terwaan (1169-1191)